Ulughbegsaurus é um gênero de dinossauros terópodes do grupo dos Carcharodontossauros, nativo da Formação Bissekty, do Uzbequistão central. Essa formação data do Cretáceo Superior, durante a idade Turoniana, há cerca de 92 a 90 milhões de anos. Até o momento, somente uma espécie foi nomeada, Ulughbegsaurus uzbekistanensis. O gênero homenageia o sultão e cientista Ulugue Begue (originalmente Ulugh Beg) por suas contribuições, ainda no século XV, para a ciência uzbeque.

Esse é o primeiro carcharodontossauro descoberto na Ásia Central e o mais recente táxon conhecido do grupo, sobrevivendo o Evento Anóxico do Cenomaniano-Turoniano, onde a maioria dos carcharodontossauros foi extinta.

Descoberta e Nomeação 
O holótipo do gênero, UzSGM 11-01-02, é uma maxila esquerda fragmentada, encontrada em Dzharakuduk, na região central do Deserto de Kyzylkum, no Uzbequistão. As rochas dessa localidade são parte da Formação Bissekty, que data da idade Turoniana do início do Cretáceo Superior, de há 92 a 90 milhões de anos. Esse fóssil foi encontrado pela equipe de campo de Lev Alexandrovich Nessov durante a década de 1980 e ficou guardado na coleção do "State Geological Museum of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources" (UzSGM) até 2019, onde foi redescoberto e estudado. Além do holótipo, alguns dentes e pelo menos outros dois espécimes são atribuídos ao táxon: CCMGE 600/12457, um ramo jugal de uma maxila esquerda, e ZIN PH 357/16, a região posterior de uma maxila direita, anteriormente referida ao dromeossaurídeo Itemirus medullaris.

O nome Ulughbegsaurus vem da combinação de Ulughbeg, em homenagem ao matemático e astrônomo Uzbeque Ulugue Begue (Ulugh Beg) e sauros, que significa lagarto em grego. Já o epíteto específico U.uzbekistanensis se refere ao país de origem do dinossauro, assim gerando "O Lagarto Uzbeque de Ulugue Begue".

Descrição e Paleobiologia 
Baseado nas dimensões da maxila do Ulughbegsaurus, os paleontólogos foram capazes de estimar que este táxon teria cerca de 1 tonelada de massa e um comprimento de 7,5 a 8 metros, o que faria de Ulughbegsaurus um terópode de porte médio para grande.

Levando seus parentes mais próximos como parâmetro para comparação, Ulughbegsaurus era um dinossauro bípede e carnívoro, especialmente adaptado para predar animais de grande porte, como saurópodes e ornitópodes. Infelizmente pouco pode ser dito sobre o pós-crânio de Ulughbegsaurus, pois nenhum material foi encontrando até o momento.

Paleoecologia 
As rochas onde os fósseis de Ulughbegsaurus foram encontradas pertencem à Formação Bissekty, que data da idade Turoniana do Cretáceo Superior e corresponde a ambientes costeiros e fozes de rios. Além de peixes, anfíbios, lagartos, crocodilomorfos e mamíferos, a Formação Bissekty também foi lar de Plesiossauros, Pterossauros como Azhdarcho e vários tipos de dinossauros, dentre eles Oviraptorossauros como o Caenagnathídeo Caenagnathasia, Dromaeossaurídeos como Itemirus e um táxon de porte semelhante ao Utahraptor ainda não descrito, Dois tipos diferentes de Therizinossauróideos, um Ornitomimossauro, o tiranossauróideo Timurlengia, o anquilossauro basal Bissektipelta, o hadrossauróideo Levnesovia, o ceratopsiano Turanoceratops e os saurópodes Dzharatitanis e um titanossauro ainda sem nome.

Analisando o ecossistema onde Ulughbegsaurus estava inserido, podemos inferir que era o predador de topo de sua teia alimentar.

Classificação 
No seu artigo de descrição, dois conjuntos de dados foram usados para testar a classificação de Ulughbegsaurus. Em um cladograma, Ulughbegsaurus cai dentro de uma politomia na família Neovenatoridae, irmã de Carcharodontosauridae. Nessa solução, os Megaraptores são considerados parte de Neovenatoridae. Já na segunda topologia Ulughbegsaurus é encontrado como um carcharodontosauro basal, em uma politomia com Concavenator, Eocarcharia, Neovenator, Siamraptor e Carcharodontosauridae, enquanto os Megaraptores são considerados parte de Tyrannosauroidea.

Cladogramas de Takana et al (2021):

Resolução 1: Dataset de Hendrickx & Mateus

Resolução 2: Dataset de Chokchaloemwong et al.

Carcharodontosauria
Cretáceo Superior
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 2021